

Geografia 
 Bellange – comune francese situato nel dipartimento della Mosella nella regione del Grand Est

Persone 
 Jacques de Bellange (1575-1616) – pittore e incisore francese
 Henri Bellange (1613-1680) – pittore francese